Nuremberg (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 De Engelse en Franse spelling voor de Duitse stad Neurenberg
 Nuremberg (film), een Amerikaanse televisiefilm.